Виролахти (, Ведерлакс ):

 Виролахти — залив на границе России и Финляндии.
 Виролахти — община в Финляндии.